

Geografia 
 Palestina
 Betlemme, città palestinese in Cisgiordania

 Stati Uniti d'America
 Bethlehem – census-designated place nella contea di Alexander, Carolina del Nord
 Bethlehem – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Bethlehem – città della Contea di Barrow, Georgia
 Bethlehem – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Bethlehem – città della Contea di Albany, New York
 Bethlehem – città situata tra la Contea di Lehigh e la Contea di Northampton, Pennsylvania
 Bethlehem – villaggio della Contea di Ohio, Virginia Occidentale

 Sudafrica
 Bethlehem – sede comunale della municipalità locale di Dihlabeng

Musica 
 Bethlehem – gruppo musicale statunitense
 Bethlehem – gruppo musicale black metal tedesco
 Bethlehem – album dei Bethlehem del 2016 
 Bethlehem Records – etichetta discografica statunitense

Altri progetti